Pirani steht für:
 Pirani-Vakuummeter, eine Wärmeleitungs-Messröhre zur Messung von Feinvakuum

Pirani ist der Familienname folgender Personen:

 Eugenio di Pirani (1852–1939), italienischer Pianist und Komponist
 Felix Pirani (1928–2015), britischer theoretischer Physiker
 Marcello Pirani (1880–1968), deutscher Physiker